Петтерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петтерсон, Карл (1875—1937) — шведский моряк, король острова Табар.
 Петтерсон, Пер (род. 1952) — норвежский писатель.
 Петтерсон, Юсефина Фрида (род. 1996) — норвежская актриса.